Ясси — колишня назва міста Туркестан

 Ясси — озеро в Пустошкинському районі Псковської області
 Ясси — озеро в Тверській області

 Ясси — місто в Румунії, центр повіту Ясси
 Ясси — головна залізнична станція міста Ясси
 Ясси — повіт у Румунії

Див. також 
 Яси (значення)